Pfahlbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Pfahlbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Ohrnberg, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Pfahlbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Reil, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Pfahlbach (Rinchnacher Ohe) linker Zufluss der Rinchnacher Ohe nach der Stadelmühle, Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern

Ort:
 Pfahlbach (Zweiflingen), Dorf der Gemeinde Zweiflingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Landschaftsschutzgebiet:
 Limes bei Pfahlbach, Landschaftsschutzgebiet entlang dem Wallrest des Limes bei Pfahlbach, Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fallbach
 Pfohlbach